SMEG steht für
SMEG (Haushaltsgeräte), italienisches Unternehmen
Société Monégasque de l'Électricite et du Gaz, Energieunternehmen, Monaco 
Shanghai Media & Entertainment Group, Medienunternehmen, China
Abkürzung